Morrense – abitanti di Morro Cabeça no Tempo
Morrense – abitanti di Morro da Garça
Morrense – abitanti di Morro do Chapéu
Morrense – abitanti di Morro do Pilar